AVP est un sigle pouvant désigner :
 arginine-vasopressine, une hormone ;
 accident sur la voie publique ;
 , une série de films et jeux vidéo ;
AVP : assistant vice président
 avis de problème, dans le cadre de certains processus de gestion d'incidents ;
 AntiViral Toolkit Pro, l'ancien nom de Kaspersky Anti-Virus ;
 Patrol Seaplane Tender (plus en service), selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 audio visuel professionnel, une des options en bac professionnel SEN (systèmes électroniques numériques) ;
 avant-projet, une phase préliminaire d'un projet important ;
 avant-première, un événement promotionnel consistant à projeter un film (ou jouer une pièce de théâtre) avant le début officiel de l'exploitation commerciale ;
 analyse de viabilité des populations.

AVP est un code pouvant désigner :
 .

Code